San Marzano di San Giuseppe – comune italiano in provincia di Taranto.
San Marzano Oliveto – comune italiano in provincia di Asti.
San Marzano sul Sarno – comune italiano in provincia di Salerno.
San Marzano è anche una qualità di pomodori DOP.